Элнур Абдураимов Нургалиевич ( род. 10 июня 1994, Газалкент, Бостанлыкский район, Ташкентская область, Узбекистан) — узбекский боксёр-профессионал, казахского происхождения, выступающий во второй полулёгкой, в лёгкой и в первой полусредней весовых категориях. Выступал за сборную Узбекистана по боксу, участник Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призёр чемпионата мира (2015), чемпион Азии (2017), двукратный бронзовый призёр чемпионата Азии (2015, 2021) в любителях.

Биография 
Родился 10 июня 1994 года в Газалкенте, в Бостанлыкском районе, в Ташкентской области, в Узбекистане.
Происходит из рода Дулат Старшего жуза.

Любительская карьера 
Победитель Чемпионата Азии по боксу, бронзовый призёр в весовой категории до 60 кг среди мужчин по боксу на Чемпионате мира по боксу и на Чемпионате Азии по боксу. Также является победителем и призёром ряда национальных и международных турниров по боксу.

Бронза на чемпионате мира дала боксёру право на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Но на единственную олимпийскую лицензию от Узбекистана претендовал ещё один боксёр — чемпион по версии APB Хуршид Таджибаев. В итоге НОК Узбекистана принял решение в пользу Таджибаева.

Достигнутые результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 Абдураимов Элнур — профиль на сайте Sportbox.ru
 
 

Боксёры Узбекистана
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Азии по боксу